Pedro de Luna puede hacer referencia a:

 Benedicto XIII de Aviñón (1328-1423), de nombre Pedro de Luna antes de ser elegido papa de la obediencia aviñonesa. 
 Pedro de Luna y Albornoz (s.XV), arzobispo de Toledo, sobrino del anterior.
 Pedro de Luna y Manuel (1415-1490), Iseñor de Fuentidueña.
 Pedro de Luna y Bobadilla (¿?-1542), IIIseñor de Fuentidueña, nieto del anterior.
 Pedro de Luna y Salviati (1520-1575), Iduque de Bivona.
 Pedro Martínez de Luna (obispo de Tarazona) (1532-1574), abad de Montearagón y obispo de Tarazaona.